КМОН (К-МОН, комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник, ) — технологія побудови логічних електронних схем.
 КМОН-матриця — світлочутлива матриця, виконана на основі КМОН-транзисторів.